Ярборо () может означать:

 Ральф Ярборо — американский политик
 Графы Ярборо — наследственный титул в системе Пэрства Великобритании
 Термин в бридже